Креја се може односити на:

 Креју или сојку — врста птице из породице врана
 Лик из рачунарске игре -{Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords}- (Ратови звезда: Витезови Старе Републике -{II}-: Господари Сита)